В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Boston 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Кеті Джордан здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 7–5, 1–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Гана Мандлікова (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Барбара Поттер (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (фінал)

 Енн Сміт (чвертьфінал)
 Мері-Лу П'ятек (2-ге коло)
 Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
 Кенді Рейнолдс (2-ге коло)
 Андреа Леанд (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1982